Никола́й Ива́нович Ники́тин:
 Никитин, Николай Иванович (род. 1946) — российский историк.
 Никитин, Николай Иванович (1934—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, капитан среднего морозильного рыболовного траулера (СРТМ) «Невельский комсомолец», Герой Социалистического Труда.